Зали́в Зно́я () — залив в лунном Море Островов, располагается в центральной части видимого диска Луны. К северу от залива находятся лунные Апеннины и кратер Эратосфен.

Селенографические координаты , диаметр около 317 км.

Примечания

Ссылки 
 Карта видимой стороны Луны